Bad Land est un roman policier de l'écrivain français Frédéric Andréi publié en 2016.

Ce roman est une suite de Riches à en mourir, premier roman de Frédéric Andréi, mais il peut se lire séparément. L'intrigue est indépendante de ce premier roman, et se déroule plusieurs mois après.

Principaux personnages 
 Nicholas Dennac, charpentier et journaliste.
 Tina Reid, veuve du milliardaire Tom Wards,  dix-septième fortune des États-Unis, a épousé Nichlas Dennac et attend un enfant de lui.
 Edelia Tores Nilo, lieutenant du FBI, amie de Tina Wards.

Résumé 
Tina, ancienne indienne Blackfoot, veut faire naître sa fille sur la terre de ses ancêtres dans le Montana. Avec sa fortune, elle a pu acheter les terres de la proprieté Yepa ranch, dans lequel son père travaillait, et la partager avec une petite communauté d'indiens.  Mais plusieurs milliers d'hectares, la Lost Man Mine, dans la montagne, appartenant à une vieille indienne, sont en voie d'être achetés par le Bureau des Affaires Indiennes pour être ouverte à l'exploitation minière.

Tina va tenter de racheter ses terres pour les sauver de la destruction. Elle souhaite aussi accoucher sur ses terres, et s'est engagée à aider un jeune indien de 18 ans, Parker Dumon, à devenir un champion de rodéo. Dans ce but, elle a décidé d'accompagner Parker à Las Vegas pour le championnat de rodéo.

Nicholas Dennac, le mari de Tina, voudrait l'empêcher de prendre des risques compte tenu de l'avancement de la grossesse, mais rien n'arrête la jeune indienne milliardaire, et Nicholas se résout d'accompagner son épouse à La Vegas.

Mais, à La Vegas, des événements imprévus se produisent et Nicholas sera amené de reprendre son métier de journaliste d'investigation, même s'il revient dans les montagnes du Montana, à la recherche de son épouse partie accoucher dans la montagne pour défendre la terre de ses ancêtres à coups de fusil, tout en étant poursuivi à la foi par la tempête, les ours, le FBI, et des tueurs professionnels.

Notes et références

Lien externe 
 Résumé sur le site de l'éditeur

Roman français paru en 2016
Roman policier français
2016 en littérature policière
Roman se déroulant au Montana